Degerfeld steht für:

 Kleinkastell Degerfeld
 Flugplatz Albstadt-Degerfeld

Siehe auch:
 Degerfelden
 Degenfeld
 Mount Degerfeldt, Berg im Enderbyland, Antarktika